

Anatomie 
 Synonyme de condyle de l'humérus.

Zoologie 
 Chez les Cirripèdes : un capitulum est la carapace enfermant le corps de l'animal
 Chez les Coraux : partie supérieure et élargie de la colonie, supportée par le pédoncule et portant la totalité des polypes.
 Chez les Acariens : partie antérieure du corps

Anatomie animale